Niemcy:
 Oybin – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Oybin – góra